Enzo Ferrari har flere betydninger:
 Enzo Ferrari (1898-1988) – en italiensk racerkører og bilkonstruktør
 Enzo Ferrari (bil) – en bilmodel produceret af Ferrari i årene 2002 til 2004
 Enzo Ferrari (fodboldspiller) (født 1942) – en italiensk fodboldspiller